Борис Ермолаевич Ломидзе (1909, Кутаиси, Грузия — ?) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 

По окончании электротехнического факультета Грузинского индустриального института в 1932 работает на строительстве Рионской гидроэлектростанции. После окончания строительства сначала инженер, а затем в 1941 назначается директором Рионской гидроэлектростанции. С 1941 на партийной работе. Назначается председатель Исполнительного комитета Кутаисского городского Совета
 25.12.1951 — 1952 — председатель Исполнительного комитета Кутаисского областного Совета

Литература 
Милюшин А. П. Революционеры Закавказья.- Владикавказ,: ПРО,1999.

Ссылки 
Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
Выпускники Тбилисского политехнического института
Коммунисты Грузии